Березовское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Яшалтинском районе Калмыкии Российской Федерации.

Административный центр — село Березовское.

География 

СМО находится в центральной части Яшалтинского района Калмыкии. Граничит на юге — с Веселовским, на западе с Эсто-Алтайским и Ульяновским, на северо-западе -с Яшалтинским СМО, на севере с Манычским СМО, на востоке — с Солёновским СМО.

Население 

 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яшалтинского района
Сельские поселения Калмыкии